CAI est un sigle ou un code. cai est un code. Cai est un nom de famille. Cái et Caí sont des toponymes.

Sigle 
CAI peut signifier :

Sciences et techniques 
 Calcium-aluminium-rich inclusion (en français, inclusion riche en calcium et en aluminium) ;
 computer-assisted instruction (en français, instruction assistée par ordinateur) ;
 conduit auditif interne, en médecine.

Culture et société 
 Cercle des avocats indépendants ;
 , une église pentecôtiste ;
 Club alpino italiano (en français, Club alpin italien) ;
 Comité d’action internationale, créé en 1915 par des syndicalistes de la CGT ;
 Commission d'accès à l'information du Québec ;
 Compagnia aerea italiana (en français, Compagnie aérienne italienne) ;
 Contrat d'accueil et d'intégration.

Code 
CAI peut faire référence à :
 Aéroport international du Caire, selon le code AITA ;
 langues centre-amérindiennes, selon la norme ISO 639-3.

Patronyme 
 (蔡) est un nom chinois courant, retranscrit Tsai à Taïwan.

Toponyme 

 rio Caí, un fleuve de l'État du Rio Grande do Sul (Brésil) ;
 Cái, un fleuve côtier du sud du Viêt Nam.

Homonymie de patronyme